

Беша — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край.
 Беша — село, громада округу Левіце, Нітранський край.